Дувр-ла-Деливранд () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Кан. Население кантона на 2006 год составляло 22 641 человек.

Код INSEE кантона 1414. Всего в кантон Дувр-ла-Деливранд входило 10 коммун, из них главной коммуной являлась Дувр-ла-Деливранд.

Коммуны кантона 

Берньер-сюр-Мер — население 2373 чел.
Кресрон — население 1215 чел.
Дувр-ла-Деливранд — население 4877 чел.
Эрманвиль-сюр-Мер — население 2692 чел.
Лангрюн-сюр-Мер — население 1690 чел.
Льон-сюр-Мер — население 2568 чел.
Люк-сюр-Мер — население 3186 чел.
Матьё (Кальвадос) — население 1972 чел.
Плюмто — население 217 чел.
Сент-Обен-сюр-Ме — население 1851 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос